Karo jezik može označavati:

Karo (ramarama jezik), jezik u Brazilu.
Karo (omotski jezik), jezik iz Etiopije.
Batak Karo jezik ili karo jezik, jezik iz Indonezije.